П'єр Жуль Сезар Жансен (фр. Pierre Jules César Janssen; 22 лютого 1824, Париж — 23 грудня 1907, Медон) — французький астроном, член Паризької АН (1873)
 Жансен (місячний кратер)
 Жансен (марсіанський кратер)

Також 
 Янссен
Багатозначні терміни